Die Gauliga Berlin-Brandenburg 1942/43 war die zehnte Spielzeit der Gauliga Berlin-Brandenburg im Fußball. Die Meisterschaft konnte sich der frisch aufgestiegene Berliner SV 92 sichern. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft scheiterte man jedoch bereits im Achtelfinale an Holstein Kiel.

Der SV Sturm Grube Marga und die SG Ordnungspolizei Berlin stiegen am Saisonende ab.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 Harald Tragmann, Harald Voß: Das Hertha Kompendium. 2., überarb. und erw. Auflage. Harald Voß, Berlin 2002, ISBN 3-935759-05-3.
 
 
 Gauliga Berlin-Brandenburg 1942/43 bei f-archiv.de

Gauliga Berlin-Brandenburg
Fußballsaison 1942/43